dekompresja – wynik celowego lub przypadkowego obniżenia ciśnienia w zamkniętej przestrzeni takiej jak cylinder silnika spalinowego, kabina ciśnieniowa samolotu, statku kosmicznego, okrętu podwodnego czy też skafandra kosmonauty bądź nurka
 dekompresja – w informatyce, proces odwrotny do kompresji, pot. wypakowanie danych
 dekompresja – w nurkowaniu, proces usuwania gazów nagromadzonych w organizmie nurka
 Dekompresja – klub muzyczny w Łodzi